Ризкалла Хассун (; , Халеб, Османская империя (ныне , Сирия) — , , Великобритания) — сирийский арабский христианский -просветитель, общественно-политический деятель,  и , .

Считается одним из основателей арабской журналистики.

Биография 

Армянского происхождения. Сын богатого торговца. Изучал богословие, математику, освоил армянский, арабский, английский, французский, турецкий и другие языки.

С конца 1840-х годов жил в Турции. В 1854 году создал первую на арабском языке литературно-общественную газету «Мир’ат аль-ахваль». Некоторое время жил в Астане.

Во время подавления беспорядков 1860 года был в Дамаске, в 1861 году — в Стамбуле, где, по одним сведениям, он был заключён в тюрьму за растрату, а по другим — из-за доносов политических и религиозных противников.

В 1862 году покинул Османскую империю перебрался в Россию, а затем эмигрировал в Англию.

В 1867 году в Лондоне открыл типографию, где возродил свою газету «Мир’ат аль-ахваль».

Творчество и издания 
 Сатирический сборник стихов «Ехиднины плевки» (1867), в который помимо собственных произведений включил переводы басен И. А. Крылова.
 Сборник «Поэтичнейшее из поэзии» (1870), составили стихи на библейские темы.
 1872 год — сборник стихов арабского поэта VI‒VII веков Хатима ат-Таи.
 1901 год — «В боевой готовности», стихотворные сатирические пьесы, направленные против догм ислама.
В них он с большим мастерством использовал строфическую форму арабского средневекового жанра мувашшах.

В публицистике пропагандировал идеи возрождения арабской средневековой культуры.

Примечания

Литература 
 
 Литературный энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. 1987.

Ссылки 
 Биография

Переводчики с русского языка
Сатирики по алфавиту